Cladosphaera är ett släkte av svampar. Cladosphaera ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cladosphaera